Víctor Hugo Piña Williams (Ciudad de México, 28 de julio de 1958) es un escritor y editor mexicano, que ha incursionado en la poesía y el ensayo.

Trayectoria 
Estudió Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).   Obtuvo las becas : Salvador Novo (1979); beca del Instituto Nacional de Bellas Artes (1984); beca del Fondo Nacional de Cultura y las Artes (1989).

Fue editor de El Día de los Jóvenes del periódico El Día, y de La Gaceta del Fondo de Cultura Económica; de Los libros tienen la palabra y de Casa del Tiempo, y creador de la colección Margen de Poesía de la UAM.

Es coordinador editorial de la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA; subdirector del CNIPL del INBA; director editorial de la Auditoría Superior de la Federación; director del taller “La poesía, ida y vuelta” en la Biblioteca Renato Leduc de la Ciudad de México. Es un colaborador de El Nacional, La Crónica de Hoy, La Jornada, Novedades y Vuelta.”

Obras 
Poesía: 
 Argumento de los corazones obstinados. Oasis, 1986.
 El cáliz de la mucha errancia (en el colectivo Navíos de piedra). Punto de partida, UNAM, 1987 - ISBN 9683601251
 De tal palabra. UNAM, 1991 - ISBN 9683617549
 Transverbación. Editorial Aldus, 1994 - ISBN 9686830286
 Rimas rumias. Editorial Aldus, 1999 - ISBN 9687870532
 Migaja México. Ediciones Sin Nombre, 2005 - ISBN 9685793433
 Desacir desideras. Samsara Editores, 2009 - ISBN 9789709426336
Ávida cuenta. Instituto Guerrerense de Cultura, 2009
Gozolalia. Fondo de Cultura Económica, 2013 - ISBN 9786071614261

Ensayo:

La inmortalidad del cangrejo. Editorial Aldus, 1998 - ISBN 9687870117
Días diablos. Tusquets Editores, 2001 - ISBN 9706990313

Figura en las siguientes antologías:

 Poetas de una generación 1950-1959, selec. y pról. de Evodio Escalante, Premiá/UNAM, 1988.
 Antología del poema en prosa en México, selec. y pról. de Luis Ignacio Helguera, FCE, 1993.
 Vieja ciudad de hierro, compilado por César Güemes, CNCA, 1995.
 Prístina y última piedra (Antología de poesía hispanoamericana reciente), preparada por Eduardo Milán y Ernesto Lumbreras, Aldus, 1999.
 Bestiario inmediato. Muestra de poesía mexicana contemporánea, compilada por César Arístides, Ediciones Coyoacán, 2000.
 Panorama de la poesía mexicana, reunido por Rubén Falconi y Romina Cazón (revista El humo), 2006.
 Anuario de poesía mexicana, de Julián Herbert, FCE, 2008.
 20 Años de poesía. Jóvenes creadores del FONCA, de Jorge Fernández Granados, Conaculta/Tierra Adentro, 2010.
 359 delicados (con filtro). Antología de la poesía actual en México,  selección e introducción de Pedro Serrano y Carlos López Beltrán, LOM Ediciones, 2012.
 Con-versatorias. Entrevistas a poetas mexicanos nacidos en los 50, compilado por Ricardo Venegas, Conaculta/Eternos malabares, 2013.

Publicaciones periódicas:

 Ha escrito, entre otras publicaciones, en: La Jornada, Reforma, El Nacional, El Sol de México, Excélsior, El Semanario Cultural de Novedades, Textual, La Cultura en México de la revista Siempre!, Proceso, La Revista Mexicana de Cultural del periódico El Nacional, El Día, Laberinto de Milenio, Vuelta, Plural, Pauta, Punto de partida, La Revista de la Universidad, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Casa del tiempo, El Periódico de Poesía, La Biblioteca, Papel de literatura, el suplemento Culturas del periódico español Diario 16 y el New Herald de Miami.

Premios y distinciones 

 Segundo Lugar en el Concurso de Poesía del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (INJUVE) (1975).
 Beca de poesía del fideicomiso "Salvador Novo" (1979).
 Tercer Lugar en el género de cuento del concurso de la revista Punto de partida (1980).
 Beca de poesía del INBA (1984).
 Beca de poesía para Jóvenes Creadores del FONCA (1989).
 Premio Quorum (como editor de la revista Casa del Tiempo, 1992).
 Premio Quorum (como editor de la colección Margen de poesía, 1993).
 Primera Mención Honorífica del Premio Arnaldo Orfila Reynal a la Edición Universitaria (como editor de la revista Casa del Tiempo, 1994). 
 Beneficiario del Programa de Apoyo a Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA (1995).

Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer (1995).
Finalista en el Premio Xavier Villaurrutia con el libro Rimas rumias (1999).
 Perteneció al Sistema Nacional de Creadores de Arte (2000-2006).
Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano (2008).

Referencias

Enlaces externos 

 Recuento de las últimas dos décadas de la poesía mexicana - Anales de Literatura Hispanoamericana. núm. 24. Servicio de Publicaciones, UCM. Madrid. 1995 – pp. 11 – 23, ppp. 16, por José María Espinasa.

Nacidos en Ciudad de México
Poetas de México del siglo XX
Ensayistas de México del siglo XX
Ensayistas de México del siglo XXI
Alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
Becarios del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
Periodistas de México
Escritores de la Ciudad de México
Poetas de la Ciudad de México